Walkthrough steht für:

 Komplettlösung, Anleitung zur Lösung eines Computerspiels
 Code-Walkthrough, Verfahren bei Softwaretests
 Cognitive Walkthrough, eine Usability-Inspektionsmethode